

Тоннель — селище, Надеждинський район, Приморський край
 Тоннель — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область

Тоннель — муніципалітет, департамент Мез, регіон Гранд-Ест